Pigtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pigtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Pigtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn